Гурт Р. С. був створений восени 2002 року Сергієм Румянцевим - вокалістом-гітаристом гурту "Штат", який існував у Києві з 1989 по 2002 рік. Р. С. — це студійний гурт, який працює у стилі важкий рок та хеві-метал з україномовними та англомовними текстами. Фактично гурт Р. С. - це "людина-оркестр", адже усі інструментальні партії (ритм-гітари, соло-гітари, бас-гітари, орган), а також вокал та бек-вокал записуються однією людиною.

Дискографія 
 Вічність (2005)
 В іншій площині (2008)
 Чаклун (2012)
Р. С. (2015-2019)

Кліпи 

 Під жодним прапором

 В обіймах хмар
 В іншій площині
 Час обирати
 Кассіопея
 Історія
Прометей
Мета
У повній тиші

Посилання 

 Р. С. на nashe.com

Українські рок-гурти